Vouillé ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Vouillé (Deux-Sèvres), Département Deux-Sèvres

Département Vienne:
 Vouillé (Vienne)
 Vouillé-les-Marais

Siehe auch:
 Schlacht von Vouillé